«Морт» (англ. Mort)  — гумористично-фентезійний роман Террі Пратчетта 1987 року, четвертий з серії «Дискосвіт», перший з підциклу про Смерть.